Benisch ist der Name von: 

 Gerhard Benisch (* 1930), deutscher Konstrukteur, Ingenieur und Volkskammerabgeordneter

 deutscher Name der Stadt Horní Benešov in Tschechien